Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

111e régiment d'infanterie
111e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires